«Можа́ец» — название серии космических аппаратов, разработанных в Военном инженерно-космическом университете им. А. Ф. Можайского.

Разработка первого аппарата серии — «Можаец-1» — началась в 1995 и продолжалась полгода. Спутник использовался в качестве пособия в учебном процессе академии.

«Можаец-2» был запущен в 1997 году под именем «Зея».

«Можаец-3», запущенный 28 ноября 2002 года, используется в учебном процессе академии, а также для проведения научных экспериментов. Так же, как и в отношении спутника «Зея», платформа для полезной нагрузки сконструирована ФГУП «НПО ПМ» имени академика М. Ф. Решетнёва.

«Можаец-4» был запущен 27 сентября 2003 года.

«Можаец-5» был запущен 27 октября 2005 года в 9 часов 52 минуты 26 секунд декретного московского времени с помощью ракеты-носителя «Космос-3М» с космодрома «Плесецк». Аппарат был выведен на расчётную орбиту, но не отделился от адаптера ракеты. Остальные 7 спутников, запущенные вместе с «Можайцем» в этом пуске, успешно выведены на заданные орбиты и переданы в управление заказчикам. Аппарат массой 70 килограммов был предназначен для выполнения следующих задач: проведения экспериментов, связанных с разработками по оптической связи, испытания навигационной аппаратуры — от взлёта до непосредственно полёта на орбите, испытания приборов на прочность под влиянием бета-частиц магнитного излучения и традиционное уже обучение курсантов навыкам управления космическими аппаратами.
Космические аппараты «Можаец-4» и «Можаец-5» были собраны на омском ПО «Полёт» по заказу Министерства Обороны под руководством зам. главного конструктора Иванова Н.Н.

См. также 
 «Бауманец» — учебный спутник, запущенный в честь 175-летия МГТУ им. Баумана
 «Университетский — Татьяна» — учебный спутник, запущенный в честь 250-летия Московского государственного университета им. М.Ломоносова
 Искра — серия спутников, спроектированных в МАИ

 Список неудачных запусков космических аппаратов

Ссылки 
 Применение средств промышленной автоматизации в бортовой аппаратуре малых космических аппаратов

 Изображение на сайте ОАО «ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва

 Бородино и космос — все родное «Красная звезда» 25 января 2001 года

Научно-исследовательские спутники
Искусственные спутники Земли
Космические аппараты по алфавиту